Манубриум ( «ручка» ←  «рука») может означать:
 в музыке — ручка или набалдашник управления регистрами орга́на
 в анатомии человека — верхняя часть грудины
 в строении членистоногих — часть фуркулы (прыгательный отросток вилкообразной формы)
 в строении стрекающих — ротовой хоботок медузы
 в астрологии — астеризм омикрон созвездия Стрельца